

Toponyme 
Altagracia ou une de ses variantes est un nom de lieu qui peut désigner :

Alta Gracia, une ville de la province de Córdoba ;

Altagracia, une municipalité du département de Rivas ;

La Altagracia, l'une des trente-deux provinces du pays ;



Localités 
 Altagracia, la capitale de la paroisse civile d'Altagracia de la municipalité de Torres dans l'État de Lara ;
 Altagracia, la capitale de la paroisse civile de Sucre de la municipalité de Gómez dans l'État de Nueva Esparta ;
 Altagracia de La Montaña, la capitale de la paroisse civile d'Altagracia de La Montaña de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda  ;
 Altagracia de Orituco, officiellement Nuestra Señora de Altagracia de Orituco, le chef-lieu de la municipalité de José Tadeo Monagas, dans l'État de Guárico ;

Subdivisions 
 Altagracia, une des six paroisses civiles de la municipalité de Cedeño dans l'État de Bolívar ;
 Altagracia, une des dix-sept paroisses civiles de la municipalité de Torres dans l'État de Lara ;
 Altagracia, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Sucre ;
 Altagracia, une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas ;
 Altagracia, une des six paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Zulia ;
 Altagracia de La Montaña, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda ;
 Altagracia de Orituco, une des sept paroisses civiles de la municipalités de José Tadeo Monagas, dans l'État de Guárico.

Voir aussi 
 Nuestra-Señora de la Altagracia, la sainte patronne de la République dominicaine